Шевче́нко Олекса́ндр Андрі́йович:

 Шевченко Олександр Андрійович (1936) — український письменник.
 Шевченко Олександр Андрійович (1908, Катеринослав) — український учений у галузі обробки металів тиском, член-кореспондент АН УРСР (1972), Герой Соціалістичної Праці (1971).

Сторінки зі списками однофамільців-тезок